Łukasz I Górka (zm. 1475) – starosta generalny Wielkopolski i wojewoda poznański
 Łukasz II Górka (1482–1542) – kasztelan poznański, wojewoda poznański, biskup kujawski
 Łukasz III Górka (ok. 1533–1573) – wojewoda brzeski, łęczycki, kaliski, poznański